Kickback (v. engl. „Rückschlag“) steht für:

 Kick-back, ein Effekt in der Finanzbranche
 Ein gefährliches Phänomen, welches vor allem bei leichten und stark motorisierten Motorrädern (beispielsweise Sportmotorrädern) auftritt, siehe Lenkerschlagen
 Der Rückschlag einer Kettensäge, siehe Rückschlageffekt
 Kickback (Band), eine französische Hardcore-Punk-Band
 Raduga Ch-15, eine sowjetische Luft-Boden-Rakete zur Bekämpfung von strategischen Bodenzielen (Nato: AS-16 Kickback)